Дми́трий Корни́лов:
 Корнилов, Дмитрий Владимирович (1962—2002) — советский украинский и российский политолог, журналист и историк, общественный деятель.
 Корнилов, Дмитрий Гаврилович (1878—1907) — русский пианист и композитор.
 Корнилов, Дмитрий Петрович (1909—1989) — советский учёный-аграрий.